En mathématiques,
l'opposé d’un nombre n est le nombre qui, lorsqu’il est ajouté à n, donne zéro ;
on parle d'éléments opposés d'un polygone (sommets ou côtés).
 En botanique, les organes d'une plante sont dits opposés lorsqu'ils sont insérés au même niveau, l'un en face de l'autre sur une tige ou un rameau.

Voir aussi